Koblenz (Duitsland), een stad in Duitsland
Koblenz (Zwitserland), een stad in Zwitserland
Landkreis Mayen-Koblenz, een district in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts